

Geografia
 Gauchin-le-Gal – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais

Persone
 Corinne Le Gal (1961) – ciclista francese
 Hélène Le Gal (1967) – funzionario francese
 Jean-Michel Le Gal (...) – attore canadese
 Mathurin Le Gal Lasalle (1814-1904) – politico francese
 Patrick Le Gal (1953) – vescovo francese